Citaman (Ciomas)
 Citaman (Jiput)
 Citaman (Nagreg)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing